La Copa del Món d'escacs de 2011 fou un torneig d'escacs organitzat per la FIDE, dins del cicle classificatori pel . Es va organitzar com un torneig d'eliminació directa, amb 128 jugadors, entre el 26 d'agost i el 21 de setembre de 2011, a Khanti-Mansisk, Rússia, i amb una bossa de premis d'1,6 milions de $. El guanyador final del torneig fou Piotr Svídler; ell i els dos següents classificats (Aleksandr Grisxuk i Vassil Ivantxuk), passaren a la fase de Candidats del Campionat del món d'escacs de 2013.

Format 
Els matxs consistiren en dues partides (llevat de la final, quan n'hi havia quatre). Els jugadors tenien 90 minuts per fer els 40 primers moviments, i 30 minuts addicionals per la resta de la partida, amb 30 segons addicionals per cada moviment des de l'inici de la partida. Si el matx acabés empatat després de les partides regulars, l'endemà es jugaria el desempat, amb el següent format:
 Es jugarien dues partides ràpides (a 25 minuts més 10 segons d'increment).
 En cas que el marcador continués empatat, es jugarien dues partides ràpides (10 minuts més 10 segons d'increment).
 Si les dues partides encara no desfessin l'empat, es jugarien dues partides blitz (a 5 minuts més 3 segons d'increment).
 En cas que l'empat persistís, es jugaria una única partida per sistema Armageddon (les blanques tenen més temps, però només els serveix la victória, les negres en tenen prou amb les taules). Les blanques tenen 5 minuts, les negres 4, i ambdós tenen increments de 3 segons a partir del moviment 61. Es varen jugar efectivament dues partides "Armageddon", a les rondes 1 y 3.

A la final la regla era la mateixa, amb l'excepció que es jugarien quatre partides (en comptes de dues) a ritme normal. Els perdedors de les semifinals jugarien un matx addicional (amb les mateixes regles que la final), per la tercera plaça, i el dret a participar en el Torneig de Candidats. Els dos primers passis per a la fase de Candidats eren pels dos finalistes.

Participants 
Els jugadors classificats per l'esdeveniment foren:

, 2788 (WC)
 Vassil Ivantxuk , 2768 (R)
, 2765 (R)
 Ruslan Ponomariov , 2764 (WC)
, 2760 (R)
, 2746 (R)
, 2744 (R)
, 2741 (R)
, 2739 (R)
, 2736 (R)
, 2733 (R)
, 2726 (E10)
, 2724 (R)
 David Navara , 2722 (R)
, 2722 (J09)
, 2719 (R)
, 2718 (R)
, 2717 (R)
  Oleksandr Moissèienko , 2715 (E11)
, 2715 (AS10)
 Michael Adams ENG, 2715 (R)
, 2714 (R)
 Baadur Jobava GEO, 2713 (E10)
, 2711 (R)
, 2711 (E10)
, 2710 (R)
, 2709 (R)
, 2707 (E10)
 Zahar Efimenko , 2706 (E10)
, 2706 (WC)
, 2700 (PN)
, 2700 (E10)
, 2699 (E11)
, 2698 (R)
  Pàvel Eliànov , 2697 (R)
, 2696 (E10)
, 2696 (J10)
, 2694 (R)
, 2689 (E11)
, 2688 (E11)
, 2685 (E11)
, 2683 (E11)
, 2682 (E10)
, 2681 (PN)
, 2680 (E10)
, 2679 (E11)
, 2679 (E10)
, 2679 (E11)
 Victor Bologan MDA, 2678 (PN)
, 2675 (Z3.5)
, 2675 (Z2.1)
, 2673 (Z2.3)
, 2672 (AS11)
 Anton Kórobov , 2671 (E11)
 Pendyala Harikrishna IND, 2669 (AS11)
, 2669 (Z3.5)
 Rustam Kassimdjanov UZB, 2669 (PN)
, 2667 (E10)
, 2666 (E11)
, 2665 (E10)
, 2662 (AS10)
, 2659 (E11)
, 2659 (E10)
, 2658 (AS10)

, 2654 (PN)
, 2651 (E11)
, 2650 (E11)
, 2649 (E11)
, 2648 (E11)
 Viorel Iordachescu MDA, 2646 (E11)
 Parimarjan Negi IND, 2642 (Z3.7)
, 2641 (E10)
, 2637 (AS11)
, 2637 (E10)
, 2636 (AS10)
, 2636 (E11)
, 2635 (AM11)
, 2633 (E11)
, 2631 (AF)
, 2631 (E10)
, 2629 (E10)
 Abhijeet Gupta IND, 2627 (AS10)
, 2626 (E10)
, 2624 (E11)
, 2618 (E11)
, 2617 (Z2.1)
, 2616 (E10)
 Yuri Drozdovskij , 2614 (E10)
, 2611 (AM11)
 Anton Filippov UZB, 2606 (Z3.4)
, 2600 (E10)
, 2597 (Z3.4)
, 2597 (Z2.5)
 Yaroslav Zherebukh , 2590 (E11)
, 2589 (AS11)
, 2585 (AM11)
, 2575 (WWC)
, 2574 (E10)
, 2573 (Z2.5)
 Vlastimil Babula , 2572 (E10)
, 2570 (Z3.6)
, 2566 (Z2.4)
, 2560 (Z2.1)
, 2556, IM (AM11)
, 2550 (ON)
, 2549 (E11)
, 2548 (Z2.3)
, 2545 (Z3.3)
, 2544 (Z3.3)
, 2543 (E11)
, 2539 (Z2.1)
, 2538 (Z2.1)
 Elshan Moradi , 2532 (PN)
, 2528 (Z3.2)
, 2520 (ON)
, 2514 (AM11)
, 2510 (AF)
, 2503 (ON)
, 2493 (Z3.1)
, 2493 (AM10)
, 2480, IM (Z2.4)
, 2477 (AM11)
, 2452, IM (ON)
, 2449, IM (Z2.2)
, 2434, IM (Z4.3)
, 2402, sense títol (Z4.2)
 Henry Robert Steel RSA, 2362, FM (AF)
, 2344, IM (Z4.1)

Tots els jugadors són Grans Mestres llevat que s'indiqui expressament el contrari.

Els emparellaments de la primera ronda (amb els jugadors situats al quadre en funció dels seus Elos), s'anunciaren el 2 de novembre de 2009, immediatament després de la publicació de la Llista d'Elo de la FIDE de novembre de 2009. Declinaren la seva participació els següents jugadors: Anand, Carlsen, Topàlov, Aronian, Kràmnik, Leko, Adams, Nakamura, i Ni Hua. D'entre ells, Anand, Topàlov i Aronian ja estaven classificats pel Torneig de Candidats o pel matx final; Carlsen, Kràmnik, Nakamura, Adams i Ni estaven citats per jugar el London Chess Classic entre els dies 7–15 de desembre de 2009.

Vladímir Akopian i Wang Hao no varen poder assistir, en el darrer moment, per problemes de salut, i varen perdre la primera eliminatòria per incompareixença.

Criteris de qualificació:

 WC: Finalista i semifinalistes de la Copa del món de 2009
 WWC: Campiona del món regnant
 J09 i J10: Campions del món juvenils 2009 i 2010
 R: Rating (mitjana de les classificacions de juliol 2010 i gener 2011)
 E10 i E11: Campionats d'Europa 2010 i 2011
 AM10: Campionat Panamericà absolut 2010

 AM11: Campionat continental americà 2011
 AS10 i AS11: Campionat de l'Àsia 2010 i 2011
 AF: Campionat de l'Àfrica 2011
 Z2.1, Z2.2, Z2.3, Z2.4, Z2.5, Z3.1, Z3.2, Z3.3, Z3.4, Z3.5, Z3.6, Z4.1, Z4.2, Z4.3: Torneigs Zonals
 PN: Nominat pel president de la FIDE
 ON: Nominat per l'organització

Calendari

Resultats, rondes 5–7 

Final, 16–20 de setembre

Tercer lloc, 16–20 de setembre

Resultats, rondes 1–4

Secció 1

Secció 2

Secció 3

Secció 4

Secció 5

Secció 6

Secció 7

Secció 8

Notes i referències

Enllaços externs 
  

2011
Copa Del Mon
Escacs a Khanti-Mansisk
Competicions d'escacs del 2011